Go Off может означать:
 «Go Off» — сингл американского рэпера 
 Go Off! — второй студийный альбом группы Cacophony
 «Go Off» — песня группы Hustle Gang из альбома 
 «Go Off» — сингл американского рэпера Джаррена Бентона из альбома 
 «Go Off» — сингл американского хип-хоп-исполнителя KB из альбома 
 «Go Off» — сингл американских рэп-исполнителей Lil Uzi Vert, Куэйво и Трэвиса Скотта из альбома 
 «» — сингл британской исполнительницы M.I.A. из альбома